Miejscowości w Rosji:
 Dronowka () – wieś w Rosji, w obwodzie biełgorodzkim
 Dronowka () – wieś w Rosji, w obwodzie kurskim
 Dronowka () – chutor w Rosji, w obwodzie lipieckim
 Dronowka () – wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim

Zobacz też:
 Droniwka () – wieś na Ukrainie, w obwodzie donieckim